Bucknell – villaggio dell'Oxfordshire, Inghilterra
Bucknell – villaggio dello Shropshire, Inghilterra
Bucknell University – Università di arti liberali situata in Pennsylvania